Фоко:
 Фоко () — квартал в городе Шонгконг, провинция Тхайнгуен, Вьетнам.
 Фоко — очаг партизанской войны в теории фокизма.